Paulk ist der Familienname folgender Personen:

 John Paulk (* 1963), ehemaliger Leiter der Love Won Out und ehemaliger Vorsitzender von Exodus International – North America
 Marcus T. Paulk (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler und Tänzer